Galvanostegia
Deposizione elettroforetica